Tichov (Tsjechië) - Tsjechische gemeente in de regio Zlín
 Gavriil Adrianovitsj Tichov (1875–1960), Wit-Russisch astronoom
 Vitali Gavrilovitsj Tichov (1876-1939), Oekraïens kunstschilder